

Tour Saint-Martin, tour de Comblain-au-Pont

Tour Saint-Martin, monument historique classé

Tour Saint-Martin, tour du château de Saint-Martin-du-Chêne
 Tour Saint-Martin, sommet du massif des Diablerets